Главный туристический комплекс
 Государственный таможенный комитет — упразднён. См. Федеральная таможенная служба.
 Государственная техническая комиссия при Президенте Российской Федерации, сейчас Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
 Городская телекоммуникационная компания
 Государственная транспортная компания — см. Государственная транспортная компания «Россия» (ГТК «Россия»).
 Государственный техникум кинематографии — название Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК) в 1925—1930 годах.